Duitsland:
Hainfeld (Rijnland-Palts), een gemeente in het district Südliche Weinstraße
Hainfeld (Saksen-Anhalt), een stadsdeel van Stolberg (Harz) in het district Sangerhausen in Saksen-Anhalt
Hainfeld (Beieren), een deel van de gemeente Birgland in het district Amberg-Sulzbach in Beieren

Oostenrijk:
Hainfeld (Neder-Oostenrijk), een gemeente en stad in het district Lilienfeld